L'équipe cycliste CIC U Nantes Atlantique (également nommée UC Nantes Atlantique) est une équipe cycliste française évoluant au niveau continental. Elle a été fondée en 1909.

Histoire de l'équipe

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

U Nantes Atlantique en 2022

Effectif

Victoires

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

|-
|17/04/2011 || Classement général du Tour du Loir-et-Cher ||  || 07 2.2 ||  Anthony Saux
|-
|09/10/2011 || Paris-Tours espoirs ||  || 07 1.2U ||  Fabien Schmidt
|}

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires

|-
|01/05/2014 ||  du Tour de Bretagne ||  || 07 2.2 ||  Fabien Schmidt
|}

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Anciens coureurs 
  Bryan Alaphilippe
  Franck Charrier
  Arnaud Courteille
  Michael O'Loughlin
  Joel Pearson
  Willy Roseau
  Fabien Schmidt
  Anthony Vignes
  Lorrenzo Manzin
  Polychrónis Tzortzákis
  Valentin Madouas
  Mikaël Chérel
  Anthony Ravard
  Damien Ridel
  Killian Gesnouin
  Victor Bohal
  Mathias Caudal
  Quentin Guicheteau
  Florian Rapiteau

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 

Équipe cycliste en France
Équipe cycliste continentale
Cyclisme en Loire-Atlantique
Club sportif à Nantes
Club sportif fondé en 1909